Алис Саприч (, , 29 июля 1916, Турция — 24 марта 1990, Париж, Франция) — французская актриса армянского происхождения.

Биография 
Родилась на территории нынешней Турции, в пригороде Стамбула, в Стамбуле же провела детство.

В возрасте 13 лет вместе с семьёй уехала в Брюссель, где окончила школу. Затем, уже одна, Саприч уехала в Париж, где поначалу играла маленькие роли в театре и кино.

Прославилась уже в зрелом возрасте благодаря двум фильмам, вышедшим в 1971 году: «Мании величия» Жерара Ури и «Гадюка в кулаке» Пьера Кардиналя. В первом из этих фильмов Саприч сыграла комическую роль дуэньи королевы (Карин Шуберт). Старая дева ошибочно полагает, будто в неё влюблён Рюи Блаз (Ив Монтан). Во втором фильме — экранизации романа Эрве Базена, актрисе, напротив, досталась трагедийная роль — мадам Резо, прозванной «Фолькош» ().

С 1950 по 1989 годы Алис Саприч сыграла около 70 ролей в кино и на телевидении.

Скончалась в Париже в возрасте 73 лет.

Избранная фильмография 
  — Угроза / La menace — посетительница; реж. Жерар Ури
  — Кто вы, Полли Магу?, реж. Уильям Кляйн
  — Гадюка в кулаке, реж. Пьер Кардиналь
  — На древо взгромоздясь / Sur un arbre perché, реж. Серж Корбер
  — Мания величия — дуэнья; реж. Жерар Ури
  — Слегка беременный, реж. Жак Деми
  — Двери Лувра / Les guichets du Louvre, реж. Мишель Митрани
  — Безумная кровать / Le Plumard en folie
  — Сёстры Бронте, реж. Андре Тешине

Примечания

Ссылки 
 Алис Саприч в программе «Le jeu de la vérité»

Киноактрисы Франции